Mirlo puede hacer referencia a:

Género Turdus 
Aves paseriformes perteneciente a la familia Turdidae:
Mirlo acollarado (Turdus albocinctus)
Mirlo aligrís (Turdus boulboul)
Mirlo azulado (Turdus flavipes)
Mirlo capiblanco (Turdus torquatus)
Mirlo chiguanco (Turdus chiguanco)
Mirlo común (Turdus merula)
Mirlo del Himalaya (Turdus maximus)
Mirlo grande (Turdus fuscater)
Mirlo guatemalteco (Turdus infuscatus)
Mirlo indio (Turdus simillimus)
Mirlo negruzco (Turdus nigrescens)
Mirlo ojiblanco (Turdus leucops)
Mirlo serrano (Turdus serranus)

Género Cinclus 
Aves paseriformes perteneciente a la familia Cinclidae:
Mirlo acuático coroniblanco (Cinclus leucocephalus)
Mirlo acuático europeo (Cinclus cinclus)
Mirlo acuático gorgirrufo (Cinclus schulzi)
Mirlo acuático norteamericano (Cinclus mexicanus)
Mirlo acuático pardo (Cinclus pallasii)